Maliniak ist ein polnischer Orts- und Familienname:
 Maliniak (Morąg), Dorf im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Schertingswalde, Kreis Mohrungen, Ostpreuße
 Maliniak (Wielbark), Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Neu Werder, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen

 Georg Maliniak (1895–1949), polnischer Kapellmeister und Solokorrepetitor